Złoty las – obszar leśny znajdujący się na terenie powiatu legnickiego w Gminie Legnickie Pole. Las porasta szczyt i stoki wzgórza Sosnowica o wysokości 172 m n.p.m.

Dawniej był to duży las porastający pofałdowany teren pd.-wsch. rubieży księstwa legnickiego, w zakolu rzeki Wierzbiak, na wschód i północ od jego nurtu. Złoty Las był miejscem funkcjonowania kilkudziesięciu szybów kopalnianych dostarczających złota, stąd jego przydomek Złoty. Urządzenia kopalniane wykonywane były z pozyskiwanego na miejscu drzewa.

Strachowice (powiat legnicki)